L'Eurolliga és una competició de bàsquet internacional entre clubs d'Europa. La temporada 2007-2008 s'inicià amb 24 equips, i es jugà el primer partit de la temporada el 22 d'octubre a Hala Olivia a Gdańsk, Polònia amb el partit entre el Prokom Trefl Sopot i el CSKA Moscou. La Final Four 2008 s'inicià el 2 i finalitzà el 4 de maig i va tenir lloc al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a Madrid, Espanya.

Fase regular 
A la primera fase els equips competidors es repartiren en tres grups, cadascun d'ells amb 8 equips. Cada equip jugà contra els equips del seu grup un partit d'anada i un de tornada, jugant així 14 partits. Els top 5 de cada grup i el millor sisè avançaren a la següent ronda.

Grup A 

 Resultats

Grup B 

 Resultats

Grup C 

 Resultats

TOP 16

Grup D 

 Resultats

Grup E 

 Resultats

Grup F 

 Resultats

Grup G 

 Resultats

Quarts de final

Final Four

Semifinals

Final

Quadre resum 

2007-2008
Competicions de bàsquet del 2007
Competicions de bàsquet del 2008